Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Dallas 1984, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1984, ha avuto come vincitrice Hana Mandlíková che ha battuto in finale Kathy Jordan 7–6, 3–6, 6–1.

Teste di serie 

Assente
 Pam Shriver (semifinali)
 Hana Mandlíková (campionessa)
 Kathy Jordan (finale)

 Wendy Turnbull (secondo turno)
 Zina Garrison (semifinali)
 Barbara Potter (secondo turno)
 Helena Suková (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Dallas 1984